BYA peut faire référence à :
 .

bya peut faire référence à :
  en anglais, il y a un milliard d'années.